Трофей Джека А. Баттерфілда () — нагорода, яка щорічно вручається найціннішому гравцеві (MVP) Американської хокейної ліги (АХЛ) за підсумками плей-оф Кубка Колдера. Переможець визначається за допомогою голосування представників тренерів ліги.

Нагорода була представлена у сезоні 1983–84 і названа на честь Джека А. Баттерфілда, колишнього президента та казначея Американської хокейної ліги.

Нагороджені

Посилання 
 Інформація на сайті АХЛ 

Нагороди та трофеї Американської хокейної ліги